János Hajdu oder János Hajdú ist der Name folgender Personen:

* János Hajdu (1898–unbekannt), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 János Hajdú (1904–1981), ungarischer Fechter